ТК — аббревиатура, может означать:

 ТК — Технический комитет
 ТК — Технологическая карта
 ТК — Трудовой кодекс
 Трудовой кодекс Российской Федерации
 ТК (от «Тульский Коровина») — Пистолет Коровина
 ТК — Тюркский каганат
 ТК — Танковая колонна
 ТК — Телеканал
 ТК — Теория категорий
 ТК — Тичер Краш ()
 ТК — тяжёлый крейсер (в маркировке, например, ТК-20).
 ТК — трактор колёсный (в маркировке, например, ТК-4).

См. также 

 тк — сокращение от «танковый корпус», например 25 тк.
 т. к. — сокращение от «так как».